Buzet peut faire référence à :

Toponymie

Buzet, un village de la commune de Pont-à-Celles en province de Hainaut (Région wallonne).
 Buzet, un village de la commune de Floreffe en province de Namur (Région wallonne).
 Buzet, un ruisseau qui se jette dans le Piéton.

Buzet, une ville d'Istrie.

Buzet-sur-Baïse, une commune située en Lot-et-Garonne.
 Le buzet est un vin AOC, de la région.
 Buzet-sur-Tarn, une commune située dans le département de la Haute-Garonne.
 La forêt de Buzet est l'une des grandes forêts du département.
 Saint-Pierre-de-Buzet, une commune située dans le département de Lot-et-Garonne.

Orthographe différente 
 Burzet, une commune française située dans le département de l'Ardèche.

Homonymie de toponyme